Tehama är ett släkte av fjärilar. Tehama ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Tehama